Rokvić ist der Familienname folgender Personen:

 Mane Rokvić († 1944), serbischer Tschetnik-Führer
 Marinko Rokvić (1954–2021), bosnischer Sevdalinka-Sänger